Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos, cunoscut ca CSL Ștefăneștii de Jos, este un club românesc de fotbal din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, care evoluează în Liga a IV-a Ilfov.

Palmares 
Liga a IV-a
 Campioană (2): 2003–04, 2010–11

Parcurs competițional

Referințe

Legături externe 
Site oficial
 

Cluburi românești de fotbal
Cluburi de fotbal din Ilfov